Кампос има више значења:

 Кампос
 Кампос (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кампос (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику